Tågelygte har flere betydninger:
 Tågeforlygte
 Tågebaglygte